WMS

 Web Map Service (WMS) — протокол для выдачи географически привязанных изображений через Интернет.
 Система управления складом () — система управления, обеспечивающая автоматизацию и оптимизацию всех процессов складской работы профильного предприятия.